Los Naranjos steht für:

Orte in Mexiko:
 Los Naranjos (Chiapas)
 Los Naranjos (Durango)
 Los Naranjos (Guanajuato)
 Los Naranjos (Michoacán)
 Los Naranjos (Puebla)
 Los Naranjos (San Andrés Tuxtla) in Veracruz
 Los Naranjos (Tres Valles) in Veracruz

Orte in anderen Ländern:
 Los Naranjos (Buenos Aires) in Argentinien
 Los Naranjos (Chiriquí) in Panama
 Los Naranjos (Caracas) in Venezuela
 Los Naranjos (Honduras), archäologische Fundstätte in Honduras
 Los Naranjos (Tarija) in Bolivien

Sonstiges:
 Los Naranjos (Musikgruppe), kubanische Musikgruppe